Вишнёвое (, до 2016 г. — Петровского) — село, расположенное на территории Бахмачского района Черниговской области (Украина).

Население составляет 70 жителей (2006 год). Плотность населения — 8 750 чел/кв.км.

Впервые упоминается в 1850 году.

Село Вишнёвое находится примерно в 18 км к юго-западу от центра города Бахмач. Средняя высота населённого пункта — 144 м над уровнем моря. Село находится в зоне умеренно континентального климата.

Национальный состав представлен преимущественно украинцами, конфессиональный состав — христианами.

Примечания

Ссылки 
 Вишнёвое на сайте Верховной Рады Украины

Населённые пункты Бахмачского района
Переименованные населённые пункты Украины